Daniel Kendrew – personaggio di una serie di fumetti ideata da Max Bunker 
 Douglas Kendrew – generale britannico e governatore dell'Australia occidentale tra il 1963 e il 1973
 John Kendrew –  biochimico e cristallografo inglese, premio Nobel per la chimica 1962